Пыктыган-Еган:

 Пыктыган-Еган (приток Кулынигола) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Пыктыган-Еган (приток Саим-Егана) — река в Российской Федерации, протекает в ХМАО.